Denkmäler nach Straßen geordnet: A | B | D | H | I | L | M | O | P | S | W | Z 

|}

Weblinks 

Höhenhaus
Baudenkmaler Koln Hohenhaus